Lutz Reichert ist der Name folgender Personen:

* Lutz Reichert (Schauspieler) (* 1951), deutscher Schauspieler
 Lutz Reichert (Politiker) (* 1966), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Lutz Reichardt (1934–2009). deutscher Bibliothekar und Namenforscher